SMQ est un sigle pouvant signifier :
 Second Maître Qualifiable (abréviation militaire) ;
 Société des musées du Québec ;
 Système de management de la qualité.